SVS steht als Abkürzung für:

 Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz
 Sportvereinigung Niederösterreich, ein Tischtennisverein, siehe Weinviertel Niederösterreich
 SV Sandhausen, deutscher Fußballverein
 Service Value System, siehe ITIL
 Schweizerischer Verband der Sozialversicherungs-Fachleute
 Sprachverständlichkeitsschwelle, ein Parameter aus der Audiologie, siehe Oldenburger Satztest
 Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen, Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung in Österreich

Abkürzung